Partit Radical Socialista, partit polític històric espanyol
 Partit Republicà-Socialista, partit polític històric de França
 Parti radical-socialiste, nom, als anys 90, del partit polític francès Partit Radical d'Esquerra
 Partit Republicà d'Albània (del nom en albanès Partia Republikane te Shqiperise), partit polític d'Albània
 Partit per a la Renovació Social, partit polític de Guinea Bissau
 President de la Royal Society, títol del president de la Royal Society
 PRS Guitars, fabricant de guitarres elèctriques estatunidenc
 Portable Reader System, llibre electrònic desenvolupat per Sony